Вільям Дуглас Гамільтон (1730—1803)— британський дипломат, археолог та вулканолог. Чоловік Емми Гамільтон.
 Вільям Гамільтон (художник) (1751—1801)— англійський художник та декоратор, представник класицизму і англійського сентименталізму.
 Вільям Ровен Гамільтон (1806—1865)— ірландський математик.
 Вільям Гамільтон (1788—1856) — шотландський філософ.
 Вільям Дональд Гамільтон (1936—2000)— британський еволюційний біолог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок